Кыче:

Реки
 Кыче (приток Кабырзы)
 Кыче (приток Таяса)
 Кыче-Эмтор-Еган